Ingham (Lincolnshire), village anglais
Ingham (Norfolk), village anglais
Ingham (Suffolk), village anglais
Ingham (Queensland), ville australienne
Ingham (Ohio), ville fantôme américaine
Comté d'Ingham, comté du Michigan aux États-Unis

 Oliver Ingham (v1287-1344), chevalier anglais
 Albert E. Ingham (1900-1967), mathématicien anglais
Dane Ingham (né en 1999), footballeur néo-zélandais
Jai Ingham (né en 1993), footballeur néo-zélandais
Samuel D. Ingham (1779-1860), secrétaire du Trésor des États-Unis